Сералво има више значења:

 Сералво (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Сералво (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сералво (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику